Karl Ehmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Ehmann (Baumeister) (1777–1829), österreichischer Hofbaumeister und Stadtbaumeister
 Karl Ehmann (Ingenieur) (1827–1889), deutscher Ingenieur
 Karl Ehmann (Schauspieler) (1882–1967), österreichischer Schauspieler
 Karl Christian Eberhard Ehmann (1808–1879), württembergischer lutherischer Pfarrer